Amerikai Egyesült Államok
 Crabtree (Észak-Karolina)
 Crabtree (Kalifornia)
 Crabtree (Oregon)
 Crabtree (Pennsylvania)

 Egyesült Királyság
 Crabtree (Plymouth)
 Crabtree (West Sussex)

 Kanada
 Crabtree (Quebec)
 Crabtree (Tasmania)